La esmeralda mexicana (Chlorostilbon auriceps), también conocida como esmeralda de Cozumel, esmeralda de Salvin, esmeralda rabihorcada o esmeralda tijereta, es una especie de ave apodiforme de la familia Trochilidae endémica de México.

Distribución geográfica y hábitat 
Habita en bosques tropicales secos, sabanas secas, tierras de cultivo, pastizales, plantaciones y zonas urbanas del oeste de México (desde el sur de Sinaloa a Durango, Guerrero y Oaxaca).<ref name="CC">Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, B.L. Sullivan, C. L. Wood, and D. Roberson. 2011. [http://www.birds.cornell.edu/clementschecklist/downloadable-clements-checklist The Clements checklist of birds of the world: Versión 6.6.] </ref> Originalmente era considerada una subespecie de la esmeralda tijereta (Chlorostilbon canivetii'').

Referencias

Enlaces externos 

 Sonidos y mapa de distribución de Chlorostilbon auriceps. en Xeno-canto.

auriceps
Taxones descritos por John Gould
Animales descritos en 1852
Paseriformes de México
Aves endémicas de México